Ishiura ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroaki Ishiura (* 1981), japanischer Automobilrennfahrer
 Taiga Ishiura (* 2001), japanischer Fußballspieler